Сарса-де-Монтанчес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Монтанчес. Занимает площадь 36,82 км². Население — 605 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса